Mineral — американская эмо-группа из Хьюстона (затем переехавшая в Остин), игравшая в середине девяностых годов XX века в жанре мидвест эмо. Наряду с Sunny Day Real Estate считаются одними из основоположников второй волны эмо-музыки, получившей название «midwest». Mineral испытали в своём творчестве влияние хардкор-панка и пост-хардкора восьмидесятых и инди-рока того времени. Группа была основана в 1994 году и, выпустив 2 альбома, распалась в 1998 году.

История 
Группа была основана в 1994 году. Её первым синглом стала работа «Gloria/Parking Lot», спродюсированная участником другой мидвест-эмо группы Christie Front Drive Керри МакДональдом и изданная на лейбле The Audio Concept Records в 1994 году. Она была переиздана годом позже уже на лейбле Caulfield, после чего группа привлекла внимание уже лейбла Crank!, на котором в 1997 году был выпущен её альбом The Power of Failing, песни с которого были записаны ещё в 1995 году. The Power of Failing стал одним из самых ярких альбомов второй волны эмо-музыки. Годом ранее был выпущен сингл «February/M.D.» на Caulfield Records. В 1997 году Mineral участвуют в сплите вместе с Jimmy Eat World и Sense Field. В 1998 году группа выпускает свой второй по счёту альбом EndSerenading, в котором немного отходит от эмо-саунда в сторону альтернативного рока. В том же году команда записывает сингл «&Serenading»/«Love My Way» (кавер на Psychedelic Furs). Вскоре после выпуска второго альбома Mineral объявляют о своём распаде. Барабанщик Гэбриел Уайли основывает свою группу Pop Unknown и участвует в проекте Imbroco. Крис Симпсон и Джереми Гомес создали группу The Gloria Record, распавшуюся в 2004 году.

Участники 
 Кристофер «Крис» Симпсон — вокал, гитара
 Скотт Дэвид МакКэрвер — гитара
 Джереми Гомес — бас-гитара
 Гэбриел Уайли — ударные

Дискография

Синглы 
 «Gloria/Parking Lot» (The Audio Concept Records, 1994)
 «Gloria/Parking Lot» (Caulfield Records, переиздан, 1995)
 «February/M.D.» (Caulfield Records, 1996)
 «Crazy (кавер на Вилли Нельсона) (сплит с Jimmy Eat World и Sense Field — Crank!, 1997)
 «&Serenading»/«Love My Way» (кавер на Psychedelic Furs) (Crank!, 1998)

Альбомы 
 The Power of Failing — Crank! Records, Январь 1997
 EndSerenading — Crank! Records, Август 1998
One Day When We Are Young [EP] — House Arrest, Январь 2019

Песни, не вошедшие в альбомы

Связанные проекты 
 Gold Beach — Джереми Гомес
 The Glass Family — Джереми Гомес
 The Gloria Record — Крис Симпсон, Джереми Гомес
 Imbroco — Гэбриел Уайли, Скотт МакКэрвер
 Kissing Chaos — Гэбриел Уайли
 Pop Unknown — Гэбриел Уайли
 Pretty the Quick Black Eyes — Скотт МакКэрвер
 Zookeeper — Крис Симпсон, Джереми Гомес

Примечания 

Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы из Остина
Музыкальные группы в стиле эмо
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году